Strada statale 68 – strada statale polacca
 Strada statale 68 di Val Cecina